Ста́рые Пара́ты () — деревня в Волжском районе Республики Марий Эл.

В 1747 году в деревне Старые Параты была построена деревянная церковь во имя святого великомученика Димитрия Солунского. В 1831 году прихожане пристроили к ней ещё один престольный храм во имя Пресвятой Троицы. Подвергаясь многочисленным поправкам, деревянный храм пришёл в совершенную ветхость. Указом Духовной консистории от 24 октября 1873 года за № 5000 старый храм был предназначен к уничтожению, но только в 1877 году был разобран). Новый храм был построен в 2-х километрах в селе Новые Параты. Отсюда произошло название — Старые Параты. Марийское название Черкысола означает «село, где расположена церковь». Старые Параты приобрели статус деревни.

Население

Примечания

Литература 
 Айплатов Г. Н. История Марийского края с древнейших времён до конца XIX века: Учебное пособие. — Йошкар-Ола, 1994.
 
 

Населённые пункты Волжского района Марий Эл